Козла, ко́зли — місце для кучера на візку, те ж саме, що й передок
 Ко́зла, ко́зли — колода на чотирьох похилих ніжках, що використовується в парі з іншою на тартаку для розпиляння колод на дошки, а також замість стрем'янки для робіт на висоті. Також називається кобилицею
 Ко́зла, ко́зли — підставка для різання дров, що складається зі збитих навхрест жердин, з'єднаних поперечкою
 Ко́зла, ко́зли — підставка для стрілецької зброї (гвинтівок, рушниць, автоматів). Ставити зброю в козла — ставити зброю разом навхрест багнетами вгору

Топонім 

 Козла () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Берзаска.
 Козла () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Летка.

Див. також 
 Козли

Примітки